Гаєвська-Денес Лідія Степанівна (1909—1989) — українська письменниця, громадська діячка.
 Гаєвська Лариса Анатоліївна — доктор наук з державного управління, доцент

Також 
 Гаєвський
Прізвища